Andrzej Rybarski (ur. 1980) – polski trener piłkarski
 Antoni Rybarski (1886–1962) – polski archiwista, historyk
 Jan Rybarski (1817–1893) – ksiądz, poseł
 Jan Rybarski (1941–2018) – chórmistrz, pedagog
 Leonard Rybarski (1892–1915) – oficer Legionów Polskich
 Leopold Rybarski (1909–2004) – polski autor sztuk scenicznych
 Łukasz Rybarski (ur. 1964) – polski aktor, reżyser
 Mieczysław Rybarski (1892–1947) – nauczyciel polski, historyk literatury
 Roman Rybarski (1887–1942) – polski ekonomista i polityk